Amerikai Egyesült Államok
Fontanelle (Iowa)
Fontanelle (Nebraska)
 Olaszország
Fontanelle (Olaszország)

Egyéb
Fontanelle temető, francia világörökség